Internazionali d’Italia 2018 (kobiety)
 Internazionali d’Italia 2018 (mężczyźni)